Hövik kan avse:

Hövik, Valla socken – Hövik i Tjörns kommun
Hövik, Gränna socken – Hövik i Jönköpings kommun
Høvik – en ort i Bærums kommun i Norge